Примера Дивисьон Чили 1937 () — 5-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1937
Чили
1937 год в Чили